Назив Думбрава де Сус може да означава:

 Думбрава де Сус - село у општини Думбрава, округу Мехединци, у Румунији.
 Думбрава де Сус - село у општини Рибица, округу Хунедоара, у Румунији.